Пётр Костюченко:

 Костюченко, Пётр Андреевич (1917—1945) — Герой Советского Союза.
 Костюченко, Пётр Петрович (1937—2006) — Герой Социалистического Труда.